Bălteni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Bălteni (Olt)
 Bălteni (Vaslui)